A Copa Rio de Rugby 2012, foi disputado para nove equipes (oito equipes do estado além da presença do Vitória Rugby Club, do Espírito Santo.
Vencedor foi o Niterói Rugby.

Equipes participantes

Jogos

Grupo A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo B

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo C

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semifinais

Final

Campeão

Referências

Ligações externas
Site da Federação Fluminense de Rugby
Site da Confederação Brasileira de Rugby

2012
Rugby de 2012 no Brasil